Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner
 Euphémos fils de Poséidon, un des argonautes et des chasseurs de Calydon ;
 Euphémos fils de Trézène, un des meneurs Troyens de la guerre de Troie.